El término regular puede referirse, en esta enciclopedia:

a las reglas;
a la uniformidad;
a la regularidad;
a la mediocridad, "de tamaño o condición media o inferior a ella", "medianamente, no demasiado bien"; en las calificaciones, intermedio entre "bien" y "mal";

Matemáticas
a un polígono regular;
a un poliedro regular;
a un vardinal regular;
a un grafo regular;

Cristalografía
a un sistema cristalino cúbico;

Química
a una solución regular;

Gramática
a lo regular, "que se ajusta en su flexión o en su derivación a las formas fijadas como modelo de un paradigma".
a un verbo regular;

Economía
a una economía regular;

Instituciones
al clero regular;
al ejército regular;
a los regulares, "unidades de infantería situadas en Ceuta y Melilla, ciudades autónomas españolas del norte de África"; históricamente, "unidades de soldados marroquíes que estaban encuadradas en cuerpos militares españoles del antiguo protectorado de Marruecos.";
al mayorazgo regular, "en cuya sucesión era preferido el varón a la hembra, y el mayor al menor en cada línea" (por oposición al mayorazgo irregular, "que se apartaba de las reglas del regular, y tenía por ley la voluntad del fundador");

Notas